Ramos (Tarlac), een gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac op het eiland Luzon
 Ramos (eiland), een eilandje ten noorden van het Filipijnse eiland Balabac beide behorend tot de provincie Palawan
 Ramos (Puerto Rico), een plaats op Puerto Rico

Personen met de achternaam Ramos 
 Adrián Ramos, een Colombiaans voetballer
 Carlos Ramos, een Nederlands voetballer
 Carlos Humberto Ramos, een Chileens voetballer
 César Arturo Ramos, een Mexicaanse voetbalscheidsrechter
 Fidel Ramos, de 12e president van de Filipijnen
 Graciliano Ramos, een Braziliaanse schrijver
 Hipólito Ramos, een Cubaans bokser 
 João Jacob Ramos, een Portugees handballer
 José Antonio Redondo Ramos, een Spaanse wielrenner
 Léon Ramos, een Nederlands voetballer
 Mauricio Ramos, een Boliviaans voetballer
 Narciso Ramos, een Filipijnse politicus en ambassadeur
 Padre Antonio Francisco Javier José Soler Ramos, een Catalaanse componist en organist
 Pedro Ramos, een Ecuadoraans voetbalscheidsrechter
 Ramiro Ledesma Ramos, een Spaanse politicus en filosoof
 Sergio Ramos, een Spaans voetballer
 Venancio Ramos, een Uruguayaans voetballer